De fyra elementen kan syfta på:

 De fyra elementen – de fyra grundelementen jord, luft, eld och vatten under medeltiden och antiken
 De fyra elementen – fyra huvudelement inom hiphop, se hiphopkultur
 De fyra elementen (skulptur) – en rörlig skulpturgrupp av Alexander Calder vid Moderna Museet i Stockholm
 De fyra elementen (Arcimboldo) – målningar av Giuseppe Arcimboldo

Se även 
De fem elementen

en:Four elements